Kpe ou KPE peut désigner :
les Kpe, un peuple du Cameroun

KPE : le code AITA de l'aéroport de Yapsiei, Papouasie-Nouvelle-Guinée

KPE: Katholische Pfadfinderschaft Europas, scouts d'Europe catholiques allemands de l'Union internationale des guides et scouts d'Europe